Pfarrer steht für:

 Pfarrer, ein Seelsorger oder Leiter einer christlichen oder freikirchlichen Gemeinde
 Pfarrer (Amtsbezeichnung), die Amtsbezeichnung eines verbeamteten Pfarrers

Pfarrer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Pfarrer (1867–1951), österreichischer Politiker (CSP)
 Chuck Pfarrer (* 1957), US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Navy Seal